Prochyliza är ett släkte av tvåvingar. Prochyliza ingår i familjen ostflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Ostflugor
Prochyliza